Weselina – imię żeńskie
 Weselina – wieś w Bułgarii (obwód Razgrad)
 Weselina – wieś w Bułgarii (obwód Wielkie Tyrnowo)
 Weselina – rzeka w Bułgarii
 Weselina – bułgarskie radio